O Fantom X8 é a Workstation 88 teclas da serie Fantom da empresa Roland. Esta versão possui teclas que simulam piano.

Especificações

Modelos da mesma série 
 Roland Fantom
 Fa
 G7
 G8
 S
 S88
 X6
 X7
 Xa
 XR

Outras séries 
 Triton
 Motif

Concorrente 
 Motif.
 Triton Extreme.
 Korg Oasys.

Quem usa 
 Madonna
 Alex Bessa
 Jether Garotti

Ver também 
 Triton Le
 Korg Oasys

Ligações externas 
 Demos
 Site em inglês

Sintetizadores da Roland